Завод етилену «Газпром нафтохім Салават» — нафтохімічне виробництво, яке входить до складу об'єднання «Газпром нафтохім Салават» (Росія, Башкортостан).

З 1977 року в Салаваті працювало виробництво поліетилену, яке отримувало необхідну сировину для полімеризації через етиленопровід Нижньокамськ — Уфа — Салават. А у 1984-му в самому Салаваті ввели в експлуатацію установку піролізу (парового крекінгу) вуглеводневої сировини з типовою для радянської нафтохімічної промисловості потужністю у 300 тисяч тон етилену на рік. Як сировину вона використовувала газовий бензин (naphta), а також широку фракцію легких вуглеводнів (переважно пропан та бутан з домішками пентану та гексану).

В кінці 2000-х сировинний перелік розширили за рахунок етану, який з 2010 року подається на підприємство з Оренбурзького ГПЗ через етанопровід Оренбург — Казань в обсягах 100—120 тисяч тон на рік. А у 2012-му почали використовувати багаті на етан, пропан та бутан гази нафтопереробки, які надходять з Салаватського НПЗ (разом з нафтохімічним виробництвом входить в одне об'єднання «Газпром нафтохім Салават»). За планами, до 2020 року використання такої сировини мало становити до 242 тис. тонн на рік. Втім, можливо відзначити, що з 2018-го «Газпром нафтохім Салават» відмовився від поставок етану через більш вигідний режим оподаткування при роботі на газовому бензині.

У середині 2010-х провели модернізацію виробництва, яка включала встановлення трьох нових печей виробництва нідерландської компанії ABB Lummus. Це, а також оптимізація робіт по гідруванню ацетилену в етилен дозволили збільшити потужність підприємства по останньому до 340 тисяч тонн на рік.

Ще однією основною продукцією крекінг-установки є пропілен, крім того, отримують певні кількості фракцій С3, С4, С5, піроконденсату, водню, метану.

Примітки 

Салават
Салават